Orangeville (Ontario)

 Orangeville (Illinois)
 Orangeville (New York)
 Orangeville (Ohio)
 Orangeville (Pennsylvanie)
 Orangeville (Utah)